

Cinéma 
 Ilha das Flores est le titre en version originale du court-métrage brésilien L'Île aux fleurs, réalisé par Jorge Furtado et sorti en 1989.

Toponyme 

 Ilha das Flores, une municipalité de l'État du Sergipe ;
 l', une île de la baie de Guanabara, dans l'État de Rio de Janeiro ;
 l', une île du delta du Jacuí, dans la municipalité de Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

Homonymie d'îles